2279 км, 2279-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2279 км — пассажирская платформа, Грузинская железная дорога (Грузия). Код 574526.
 2279 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Республика Дагестан) . Код 543025.